Ни́колас Турту́рро-мла́дший (; род. 29 января 1962) — американский актёр итальянского происхождения, брат актёра Джона Туртурро.

Биография 
Николас родился в 1962 году, в Квинсе, Нью-Йорк, США. Он окончил католическую школу и в 1982 году поступил в Университет Адельфи, где изучал театральное искусство. После двух лет учёбы женился на Джейми Биунно и бросил институт. Затем Николас стал работать швейцаром и в 1989 году снялся в массовке в фильме Спайка Ли «Делай как надо!». Режиссёр заметил талантливого статиста и специально для Николаса Туртурро написал роль в следующем своем фильме — «Блюз о лучшей жизни». В 1995 году развёлся с женой, а в 1996 году женился на Лизе Эспиноса, с которой познакомился в самолёте (она была стюардессой). От первого брака у Николаса осталась дочь Эрика.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации 
За роль детектива Джеймса Мартинеса в сериале «Полиция Нью-Йорка» в 1996 году был номинирован на ALMA Award в номинации «Лучший актёр в телесериале, мини-сериале или телефильме», а в 1997 году за эту же роль был номинирован на премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале». Также Николас получил премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале.

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале